Le mot gut est un mot usuel dans plusieurs langues, avec différentes significations :
 « bon, bien » en allemand ;
 « boyau, tripe » en anglais ;
 « gars, garçon » en danois.

Sigle ou code 

 Le sigle GUT peut signifier  (« Grande unification »), une théorie unificatrice en physique.
 Le code GUT peut faire référence à l'aéroport de Gütersloh (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne), selon la liste des codes AITA des aéroports.

Sciences et techniques 
  est une revue de gastro-entérologie et d'hépatologie.

Sciences humaines et sociales 
 Le  est un rite chamanique coréen.

Culture et société 
 GUT est un groupe musical allemand.

Patronyme 

 Gudrun Gut (1957-), une présentatrice et productrice allemande ;
 Irène Gut Opdyke (1922-2003), une Juste parmi les nations polonaise ;
 Jean-Paul Gut (1961-), un homme d'affaires français ;
 Lara Gut-Behrami (1991-), une skieuse suisse ;
 Malin Gut (2000-), une footballeuse suisse ;
 Peter Gut (1959-), un dessinateur et caricaturiste suisse-allemand ;
  (1932-), un gestionnaire suisse ;
 Serge Gut (1927-2014), un musicologue français d'origine suisse ;
 Zbigniew Gut (1949-), un ancien footballeur polonais.

Toponyme 
 Le district historique de Jossie Gut est un district historique sur l'île Saint John, dans les îles Vierges des États-Unis.